Le prince Teriʻitapunui Pōmare, né le  à Raiatea, au royaume de Tahiti, et mort le  à Papeete, est un membre de la famille royale tahitienne, la Maison Pōmare, fils cadet de la reine Pomare IV de Tahiti.

Biographie 

Il est le cinquième fils de Pōmare IV, reine de Tahiti et de son second époux et cousin germain, le prince consort Ariʻifaaite, parenté à la noblesse de Huahine. 

À sa naissance, il est titré par sa mère Pōmare IV, gouverneur du district d’Afaʻahiti, à Tahiti.

En , sa mère le fait marié avec la princesse Teri'inavahoro'a, de la famille princière Ma'i de Bora-Bora. De cette union sont nées deux filles décédées sans postérité.
 Son Altesse Royale la princesse Teriʻinavahoro'a Pōmare : née le , elle décède le  ;
 Son Altesse Royale la princesse Edith Marie Pōmare : née le , elle décède en 1899. Fiancée en  au roi de Tonga Tupou II, elle meurt moins d'un an après sans avoir été couronnée reine consort des îles Tonga.

La principale fonction publique de Teriʻitapunui a été celle de président de la Haute Cour tahitienne appelée Toʻohitu, juridiction compétente en matière foncière. Lorsque son frère, le roi Pōmare V, décide de faire don de ses États à la France, il se trouve parmi les notables qui, le , contresignent l’acte de cession de Tahiti à la France, et assiste donc à la fin du royaume de Tahiti.

Titulature 

 Son Altesse Royale le prince Teriʻitapunui Pōmare, chef du district de Afa'ahiti (1846 - 1888).

Ascendance

Liens internes 
 Famille Pōmare
 Polynésie française
 Histoire de la Polynésie française

Naissance en mai 1846
Décès en septembre 1888
Prince Pomare
Histoire de la Polynésie française
Pōmare IV
Décès à 42 ans